Седжон (также Сечжон): 

 Седжон Великий — четвёртый ван корейской династии Ли.
 Седжон — особый автономный город в Республике Корея.